ФК Шлонск () је пољски фудбалски клуб из Вроцлава, у Шлезији. Основан је 1947. као војни клуб. Боје клуба су зелена, бела и црвена. Били су прваци Пољске 1977. и 2012, а освајачи Купа 1976. и 1987.

Успеси 
 Екстракласа
 Првак (2): 1976/77, 2011/12
 Вицепрвак (4): 1977/78, 1981/82, 2010/11, 2012/13.
 Куп Пољске
 Освајач (2): 1975/76, 1986/87.
 Лига куп Пољске
 Освајач (1): 2009.
 Суперкуп Пољске
 Освајач (2): 1987, 2012.

Шлонск Вроцлав у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба 
 slasknet.com 
 slasknet.com videos
 Шлонскопедија 
 ФК Шлонск Вроцлав (90minut.pl) 

Шлонск